«Rang» puede referirse a:
 Rang, comuna francesa del departamento de Doubs.
 Rang, 1ª  y única sección comunal de la comuna haitiana de Cerca-Carvajal.